Ибара има више значења:

 Ибара, Саузал ел Кармен, Агроиндустрија (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ибара, Јонке (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ибара (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ибара (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ибара (Брисењас), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику